Phyllaplysia är ett släkte av snäckor. Phyllaplysia ingår i familjen Notarchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöharar
Phyllaplysia